Ройс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сар. Занимает площадь 92,79 км². Население — 4936 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Покровителем города считается святой Исидро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Ла-Коруньи